Си́тцевая улица:

 Ситцевая улица — улица в посёлке Индустриальный (Краснодар).
 Ситцевая улица — улица в Санкт-Петербурге.
 «Ситцевая улица» — советский мультфильм 1964 года.